Pieprzówka – rodzaj wódki
 Pieprzówka (łac. Peperomia) – rodzaj roślin